Émile Schneider peut désigner :
 Émile Schneider (1873-1947), peintre franco-allemand ;
 Émile Schneider (1989-), acteur québécois ;
 , ministre de l'éducation en Autriche.